Guo är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 郭, förenklat 郭, pinyin Guō. I äldre text och utanför Folkrepubliken Kina kan namnet transkriberas som Kuo.

Den 31 december 2014 var 227 personer med efternamnet Guo bosatta i Sverige. 41 personer i Sverige skrev vid samma tid sitt namn som Kuo.

Personer med efternamnet Guo eller Kuo
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Guo Boxiong (född 1942), kommunistisk politiker och general
 Guo Jie (1912–2015), diskuskastare
 Guo Jinlong (född 1947), kommunistisk politiker, partichef i Peking
 Guo Linyao (född 1972), gymnast
 Guo Moruo (1892–1978), författare, poet, arkeolog och politiker
 Guo Songtao (1818–1891), ämbetsman
 Guo Weiyang (född 1988), gymnast
 Guo Xi (omkring 1020–omkring 1090), konstnär
 Guo Yuehua (aktiv 1977–1983), bordtennisspelare

 Kuo Lee Chien-Fu (född 1969), taiwanesisk basebollspelare
 Hsiao-Lan Kuo  (1915–2006), kinesisk-amerikansk matematiker och meteorolog

Kvinnor

 Guo (Renzong) (1012–1035), kejsarinna
 Guo (Zhenzong) (975–1007), kejsarinna
 Guo Dan (aktiv 2008), bågskytt
 Guo Jingjing (född 1981), simhoppare
 Guo Li (född 1993), konstsimmare
 Guo Qi (född 1995), schackspelare
 Guo Shengtong(död 52 e.Kr.), kejsarinna
 Guo Shuang (född 1986), tävlingscyklist
 Guo Wenjun (född 1984), sportskytt
 Guo Xinxin (född 1983), freestyleåkare
 Guo Yan (född 1982), bordtennisspelare
 Guo Yudi (1300-talet), skådespelare
 Guo Yue (född 1988), bordtennisspelare
 Guo Yun (1847–1916), poet och memoarförfattare

 Kuo Hsing-chun (född 1993), taiwanesisk tyngdlyftare

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina